

Patronyme 

 Emily Faithfull (1835–1895), militante britannique des droits des femmes.
 Geoffrey Faithfull (1893-1979), directeur de la photographie et réalisateur britannique.
 Lilian Faithfull (1865-1952), directrice d'école britannique
 Marianne Faithfull (née en 1946), chanteuse et actrice britannique.

Autres 
 Mort de Starr Faithfull

Musique 
 Faithfull, groupe portugais de hard rock créé en 2001